Па́трик «Пэт» Джэ́нссен (; ) — канадский кёрлингист.

Чемпион и призёр , бронзовый призёр розыгрышей Кубка Канады.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : золото (), серебро (), бронза ().
 Кубок Канады по кёрлингу: бронза (2015, 2016)

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Женат на кёрлингистке Клэнси Гранди (). Они играют в смешанной паре, выступали на нескольких .

Закончил Торонтский университет.

Примечания

Ссылки 
 Patrick Janssen – Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Выпускники Торонтского университета